Владимир Михайлович Рейсон (род. 28 декабря 1926, Ленинград) — советский тренер по спортивной гимнастике. Заслуженный тренер СССР.

Биография 
Родился в 1926 году в Ленинграде.

Участник Великой Отечественной войны, гвардии красноармеец. Занимался педагогической деятельностью: был старшим преподавателем в Ленинградском государственном педагогическом институте имени А. И. Герцена в 1949—1953 гг.

В 1950 году окончил ГДОИФК имени П. Ф. Лесгафта и решил посвятить себя тренерской деятельности. В 1959—1970 гг. — тренер ДСО «Труд» и ДСО «Зенит» (в Ленинграде). Тренер сборной Ленинграда по лёгкой атлетике в 1965—1970 гг. Организатор и руководитель ДЮСШ «Зенит» (Ленинград) в 1965—1973 гг.

За годы своей работы подготовил множество выдающихся легкоатлетов. Среди его учеников — Е. Пулевская, А. Соколов, Г. Ложкин, а также Н. Кучинская, чемпионка Олимпийских игр 1968 года и серебряный призёр чемпионата Европы.

В 1968 году за свои успехи на тренерском поприще был удостоен почётного звания «Заслуженный тренер СССР».

Проживает в США с 1973 года.

Награждён медалями «За отвагу» (11.03.1945), «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Интересные факты 
 Советский живописец А. П. Левитин написал портрет В. М. Рейсона к III Всесоюзной художественной выставке «Физкультура и спорт», состоявшейся в Москве в 1971 году.

Примечания 

Тренеры по спортивной гимнастике СССР‎
Выпускники Университета имени Лесгафта